A fórum szó főbb jelentései:
 Forum az ókori Rómában, a leghíresebb a Forum Romanum
 Fórum (együttes)
 Fórum, hetilap Kolozsvárt 1929 és 1932 között 
 Fórum Hungary Filmforgalmazó Kft., a Cinema City International magyarországi leányvállalata
 Fórum üzletközpont, bevásárlóközpont Debrecenben